Masterplan – in urbanistica, documento di indirizzo strategico che sviluppa un'ipotesi complessiva sulla programmazione di un territorio
Masterplan – gruppo musicale power metal tedesco
Masterplan – album dei Masterplan del 2003
The Masterplan – compilation degli Oasis del 1998